Список городов Центрального экономического района с населением более 20 тысяч человек

В Центральном экономическом районе 139 городов с населением более 20 тысяч человек, среди них:
 Москва — 11,5 млн жителей
 66 городов в Московской области

 72 города в остальных регионах Центрального Экономического района, из них:
 3 крупнейших — от 500 тыс. до 1 млн жителей
 8 крупных — от 250 тыс. до 500 тыс. жителей
 5 больших — от 100 тыс. до 250 тыс. жителей
 14 средних — от 50 тыс. до 100 тыс. жителей
 42 малых — менее 50 тыс. жителей:
 13 — от 40 тыс. до 50 тыс. жителей
 13 — от 30 тыс. до 40 тыс. жителей
 16 — от 20 тыс. до 30 тыс. жителей

См. также 
 Центральный федеральный округ
 Города Центрального федерального округа

Ссылки 
 Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»

Центральный экономический район
Центральный ЭР